Медведєв Олексій Анатолійович — російський хокеїст, чемпіон Росії.
 Медведєв Олексій Володимирович — білоруський борець, олімпійський медаліст.